Африканский театр военных действий Первой мировой войны (1914—1918 годы) — боевые действия во время Первой мировой войны, происходившие в Африке между войсками Германии и Антанты.

Общий ход боевых действий 

В качестве одной из главных задач в войне страны Антанты ставили захват африканских колоний Германии — Того, Камеруна, Восточной Африки и Юго-Западной Африки. Все они были недавно приобретены Германией и слабо защищены. Ввиду полного господства Британского флота на море, с началом войны германские колонии оказались отрезанными от метрополии и не могли получать оттуда подкреплений и боеприпасов. Кроме того, они были со всех сторон окружены колониями, принадлежавшими их противникам — странам Антанты.

Маленькая колония Того была завоевана британскими и французскими войсками уже в августе 1914 года. Вторжение войск Южно-Африканского союза в Юго-Западную Африку задержалось из-за восстания буров, окончательно подавленного лишь к началу февраля 1915 года; уже в середине февраля южноафриканская армия начала наступление, а в июле 1915 года немецкие войска в Юго-Западной Африке сдались. В 1916 году прекратил сопротивление Камерун, из которого большинство защитников бежали в соседнюю Испанскую Гвинею.

Лишь в Восточной Африке немцам удалось оказать союзникам серьезное сопротивление. Здесь бои шли в течение всей войны.

Боевые действия в Восточной Африке 

Командующим германскими колониальными войсками в Африке был полковник Пауль фон Леттов-Форбек. Под его командованием германские силы перешли границу германских и английских владений и вторглись на территорию британских владений. Германские войска захватили населённый пункт Тавету. Крупное сражение произошло 2-5 ноября 1914 года у города Танга на побережье Индийского океана. Англичане при поддержке двух крейсеров высадили 14 транспортов десанта, немцы располагали около 7000 человек. В этом сражении германские войска одержали победу, вынудив англичан покинуть берег. Леттов-Форбек начал партизанскую войну, основной целью которой были британские форты и железные дороги в Родезии и Кении. 

После этого Леттов-Форбек ещё несколько раз побеждал британцев, например, у Яссина 18 января 1915 года. Главным источником пополнения для Леттов-Форбека служил набор добровольцев (всего он смог собрать около 12000 человек, в основном туземцев, но хорошо подготовленных и дисциплинированных).

Понимая, что Восточная Африка является второстепенным театром военных действий и не имеет особой стратегической важности, он всё же стремился сковать боевыми действиями в ней как можно большее число британских солдат, тем самым облегчая положение германской армии на Западном фронте. Избегая открытого столкновения с численно превосходящими британскими войсками, он начал партизанскую войну, основной целью которой были британские форты и железные дороги в Родезии и Кении.

В марте 1916 года британцы предприняли очередную попытку победить Леттов-Форбека, послав против него отряд под командованием Яна Смэтса (45000 человек, впоследствии усиленных подкреплениями), но знание местности и климата помогло Леттов-Форбеку продержаться длительное время, при этом нанеся британцам серьёзные потери (например, в  в октябре 1917 года он потерял 100 человек, а британцы 1600). Избегая столкновения с основными силами англичан, он совершил рейд в португальский Мозамбик, разгромив несколько португальских гарнизонов.

В августе 1918 года Леттов-Форбек вернулся в Германскую Восточную Африку, где продолжал боевые действия до тех пор, пока 14 ноября 1918 года не узнал из документов, найденных у военнопленного британца Гектора Кроуда о том, что между Германией и Антантой заключено перемирие. 23 ноября 1918 года армия Леттов-Форбека, к тому времени состоявшая из 30 германских офицеров, 125 германских унтер-офицеров и солдат и 1168 туземцев, капитулировала в  (Северная Родезия).

Завершение боевых действий в Африке 

Германские войска оказались теснимы со всех сторон: к тому времени в Мозамбике высадились англичане. Войска Леттов-Форбека, избегая столкновения с их основными силами, нападали на португальские гарнизоны, а в августе 1918 года вернулись на германскую территорию.

К концу 1918 года германские войска вошли на территорию английской колонии Северная Родезия. Узнав о поражении Германии в войне, армия Леттов-Форбека, насчитывавшая к тому времени всего около 1400 человек, вынуждена была сложить оружие. Леттов-Форбек, так и не побеждённый ни в одном сражении, был встречен в Германии как герой.
 
Боевые действия в Африке не имели решающего значения в Первой мировой войне, однако продолжались на протяжении всей войны и, по современной оценке, унесли жизни около 100000 человек.

См. также 
 Германская кампания в Анголе
 Камерунская кампания

Литература 
 
 
 
 
 
 Мировые войны XX века: В 4 кн. / Институт всеобщей истории РАН. — : Наука, 2002. — ISBN 5-02-008804-8 
 Кн. 1: Первая мировая война: Ист. очерк. / Отв. ред. Г. Д. Шкундин. — 686 стр.: ил. — ISBN 5-02-008805-6
 ф.-Леттов-Форбек О. Мои воспоминания о Восточной Африке. — М.: Военный вестник, 1927

Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения в Африке
Сражения Германии
Сражения Португалии
Сражения Бельгии
Сражения Великобритании
Германия в Первой мировой войне